Списък на всички герои в сериала Агент Картър по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия ABC.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон 

Агент Картър
Сериали от Киновселената на Марвел